

Нові Виселки — присілок, Алатирський район, Чувашія
 Нові Виселки — село, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Нові Виселки — присілок, Красноармійський район, Чувашія

Див. також 
 Виселки
 Новий Виселок